

Localidades

Sugarcreek (Ohio)
Sugarcreek (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos